Arafat est un nom propre arabe qui peut faire référence à :

Toponyme 

 le mont Arafat, à côté de La Mecque, dont la plaine est une des stations du grand pèlerinage de l'islam ;
 Araffat, une commune urbaine et le quartier le plus peuplé de Nouakchott en Mauritanie.

Patronyme 
Arafat () est un nom de famille notamment porté par :
 Yasser Arafat (1929-2004), homme politique palestinien, président de l'Autorité palestinienne de 1994 à sa mort, prix Nobel de la paix 1994  ;
 Souha Arafat (1963-), veuve de Yasser Arafat ;
  (1940-2005), cousin de Yasser Arafat ;
 Fathi Arafat (1933-2004), médecin palestinien et le fondateur et président du Croissant-Rouge palestinien ;
 Marwan Arafat (1945-2012), arbitre syrien de football ;
  (1964-), médecin et homme politique roumain d'origine palestinienne ;
 DJ Arafat (1986-2019), chanteur ivoirien spécialiste de coupé-décalé.

Autres 
 Jour d'Arafat

Voir aussi